Neufließ ist ein deutscher Ortsname:
 Neufließ, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern, seit 1945: Krzowiec im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Neufließ, bis 1938 Baranowen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Baranowo (Wielbark) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen